Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften des Konföderationen-Pokals 1997.

Gruppe A

Australien

Brasilien

Mexiko

Saudi-Arabien

Gruppe B

Tschechien

Südafrika

Uruguay

Quelle 
https://www.weltfussball.de/spieler/confederations-cup-1997-in-saudi-arabien/

Kader